Rogwołod – książę połocki z X wieku
 Rogwołod I – książę połocki z dynastii Rurykowiczów
 Rogwołod II – książę połocki z dynastii Rurykowiczów